«Остров везения» — российская комедия режиссёра Кирилла Козлова.

Сюжет 
Неудачливому ведущему выпадает сказочный шанс оказаться на борту океанского лайнера, где проходит финал конкурса красоты. Однако его везение вскоре омрачится цепью невероятных событий, в результате которых ему будет суждено оказаться на необитаемом острове в компании трёх девушек — участниц конкурса.

Дабы не быть заживо съеденным злыми девочками, лишившимися шанса завоевать вожделенную корону, парень придумывает хитроумный план. Он объясняет своим островитянкам, что именно так и был задуман финал конкурса, а это место напичкано скрытыми камерами, как в шоу «Остров», внимательно следящими за девушками. Далее он начинает придумывать разнообразные задания, а тем временем судорожно ищет путь к спасению.

В ролях

Съёмки 
Фильм снимался на острове Хонг (провинция Краби, южный Таиланд) рядом с островом Пхукет (Таиланд).

Ссылки 
 Рецензия
 Рецензия

Приключенческие комедии России
Кинокомедии 2013 года
Фильмы России 2013 года
Фильмы Enjoy Movies
Фильмы на русском языке